USS Saratoga (CV 3) 1927-ben épült repülőgép-hordozó, aktív a II. világháborúban
 USS Saratoga (CV-60) 1954-ben épült repülőgép-hordozó, aktív 1994-ig
 USS Saratoga (NCC-31911)  egy föderációs űrhajó a Star Trek történetében
 USAT Saratoga szállítóhajó az I. világháborúban